Au nom d'une femme – to drugi studyjny album Hélène Ségara, powstały w 1999 roku.

Lista utworów 
 Il y a trop de gens qui t'aiment
 Mrs Jones
 Il attend la pluie
 Elle, tu l'aimes
 Parlez moi de nous
 Sempre, sempre
 Tu vas me quitter
 Au nom d'une femme
 Tu peux tout emporter
 Je te perdrai
 Dites-moi qui je suis
 Rebelles

Single 
 Elle, tu l'aimes
 Il y a trop de gens qui t'aiment

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1999
Albumy popowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2000